Парфёново — деревня в Вашкинском районе Вологодской области России. 

Административный центр Роксомского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — Роксомского сельсовета.

География 
Расстояние по автодороге до районного центра Липина Бора — 26 км. Ближайшие населённые пункты — Васютино, Мыс, Никольская, Сальниково, Семяновская, Сухоежино, Тимино, Якунино.

Население 

По переписи 2002 года население — 179 человек (81 мужчина, 98 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 Парфеново в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вашкинского района